Sophie Dodemont, född 30 augusti 1973, är en fransk idrottare som tog brons i bågskytte vid olympiska sommarspelen 2008 i Peking.

2021 tog Dodemont guld i damernas lagtävling i compoundbåge vid EM i Antalya.

Meriter

Olympiska meriter

Olympiska sommarspelen 2008

Källor

Noter

Franska bågskyttar
Europamästare i bågskytte
Franska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 2008
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2008 från Frankrike
Tävlande i bågskytte vid olympiska sommarspelen 2008
Födda 1973
Levande personer
Kvinnor